Lake Bonney ist der Name folgender Seen:

 Lake Bonney, See in Viktorialand, Antarktika, siehe Bonneysee
 Lake Bonney (South Australia), See im Canunda-Nationalpark, Australien